Wanderley Bocchi (Ribeirão Preto (SP), 14 de Agosto de 1920) foi um político, empresário, administrador e investidor imobiliário brasileiro, filiado ao antigo Partido da Frente Liberal (PFL).

Foi o 33º prefeito de Tatuí, no mandato 1988-1992. Foi casado com Maria Lucila Penteado Bocchi.

Origem

Nascido em Ribeirão Preto (SP), em família rica, instalou-se em Tatuí ainda criança. Herdou grande patrimônio da família Bocchi.

Carreira

Wanderley Bocchi se destacou na cidade de Tatuí por seus investimentos imobiliários, se destacando dois bairro, Jardim Wanderley e Jardim Lucila, e um condomínio fechado, a Colina das Estrelas.

Foi provedor da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí durante o ano de 1989.

Vida Política

Já em sua primeira eleição, conquistou a prefeitura de Tatuí para o mandato 1988-1992, em disputa acirrada com Antônio Carlos Prestes.

Nessa época ficou conhecido por fazer leis a base de decretos, quando não conseguia ter alguns de seus projetos aceitos pela câmara.

Em 1994 se candidatou para deputado estadual, sendo o terceiro mais votado em Tatuí, com votos insuficiente para o cargo, atrás de Borssato (eleito suplente) e Voss.

Em 1996, tentou se reeleger como prefeito, mas acabou perdendo em mais uma disputa acirrada, agora contra Borssato.

Em 2000, mais uma vez tentou o cargo de prefeito, mas novamente perdeu para Borssato, ficando a frente de Véio Quevedo.

Falecimento

Aos 87 anos, faleceu Wanderley Bocchi na madrugada do dia 30 de dezembro de 2007, sendo sepultado às 17h30 do mesmo dia no Cemitério Cristo Rei, em Tatuí.

Filantropia

 Patrono da Escola de Educação Especial “Wanderley Bocchi”, a APAE de Tatuí, criada em 1976.

 Em 1978 doou um terreno de 12.920 metros quadrados para a construção da nova sede da APAE, da qual é o patrono.

 Doou o terreno para a construção da paróquia Nossa Senhora das Estrelas, comunidade católica criada dentro do condomínio Parque Residencial Colina das Estrelas.

Ligações externas 

 
 
 

Prefeitos de Tatuí
Políticos de Tatuí
Naturais de Ribeirão Preto